Bromberg steht für folgende geographische Objekte im heutigen Polen:
 die Großstadt Bydgoszcz, nach dieser waren benannt:
 Landkreis Bromberg, ehemaliger preußischer bzw. deutscher Landkreis in Posen bzw. Danzig-Westpreußen
 Regierungsbezirk Bromberg, ehemaliger preußischer Regierungsbezirk in der Provinz Posen (später: Grenzmark Posen-Westpreußen)
 Regierungsbezirk Bromberg (Danzig-Westpreußen), ehemaliger Regierungsbezirk in Westpreußen

Bromberg ist der Name von Gemeinden und Ortschaften:

in Deutschland:
 Bromberg (Altenmarkt an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Bromberg (Böbing), Ortsteil der Gemeinde Böbing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Bromberg (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bromberg (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Bromberg (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern

in Österreich:
 Bromberg (Niederösterreich), Marktgemeinde im Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Bromberg (Gemeinde Grafenschlag), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Grafenschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Bromberg ist der Name von jeweils eines/r Burgstalls, Farm und Wüstung:
 Burg Bromberg, Burgstall über den Bromberger Höfen, Sachsenheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Bromberg, Farm nahe Stormsvlei (Swellendam) in der Provinz Westkap, Südafrika
 Bromberg am Kirbach, Wüstung bei den Bromberger Höfen, Sachsenheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Bromberg ist Name oder Namensbestandteil einer Alm sowie von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Brombergalm (1430 m), im Toten Gebirge auf dem Nordhang des Petergupfs nahe Ebensee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Großer Bromberg, Synonym zur Hohen Seite (752,5 m), Kleiner Bromberg (683,8 m) sein Südgipfel, Rothaargebirge (NRW)
 Brombergkopf (606,7 m), Berg im Schwarzwald zwischen Günterstal und Wiehre im kreisfreien Freiburg, Baden-Württemberg
 Bromberg (Schönbuch) (582,6 m), höchster Berg des Schönbuchs nahe Altdorf, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Bromberg (Medebach) (557,3 m), Berg am Rand des Rothaargebirges; nordwestlich Medebachs, Hochsauerlandkreis, NRW
 Großer Bromberg, bewaldete Nordabdachung des Baiselsbergs (477,3 m) bei Ochsenbach (Sachsenheim), Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Bromberg (421 m), Erhebung nahe Stormsvlei (Swellendam) in der Provinz Westkap, Südafrika

Bromberg ist der Familienname folgender Personen:
 David Bromberg (* 1945), US-amerikanischer Gitarrist und Sänger
 Frederick George Bromberg (1837–1930), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 J. Edward Bromberg (1903–1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Piet Bromberg (1917–2001), niederländischer Hockeyspieler
 Stacy Bromberg (1956–2017), US-amerikanische Dartspielerin

Siehe auch:
 Bromberger (Familienname)
 Bromberger Blutsonntag
 Reichsbahn-Wagengattung "Bromberg"(siehe Güterwagen der geschweißten Bauart)
 Promberg
 Brumberg